Passing (sociologia), presentar-se un mateix com a membre d'un altre grup sociològic.
 Passing (gènere), presentar-se un mateix com a cisgènere.
 Passing (identitat racial), presentar-se un mateix com a membre d'una altra raça.
 Passing (orientació sexual), presentar-se un mateix amb una sexualitat diferent.
 Passing (novel·la), novel·la de Nella Larsen.
 Passing (pel·lícula), dirigida per Rebecca Hall (2021), basada en la novel·la de Nella Larsen.